Zadobrova je lahko:
 Zadobrova, naselje v mestni občini Celje
 Zadobrova, del Ljubljane, nekdaj pa vas pri Ljubljani